Пётр Фомич Нощенко  (1907 год, Донецк, Екатеринославская губерния, Российская Империя — 1967 год) — коммунистический политический деятель, чиновник, государственный советник юстиции, прокурор. Член ВКП(б). Прокурор Артёмовска, Ворошиловградской области, Сталинской области, Пензенской области. Председатель Верховного Суда Украинской ССР.

Биография 
Пётр Фомич родился в 1907 году в Донецке, Екатеринославской губернии.

В 1931 году закончил Ленинградский институт советского строительства и права.

С 1935 года по 1937 год — прокурор города Артёмовска.

С 1938 года по декабрь 1940 года — прокурор Ворошиловградской области.

С декабря 1940 года по декабрь 1945 года — прокурор Сталинской области, а также работал государственным советником юстиции III-го класса.

С 1942 года — прокурор Пензенской области.

С декабря 1945 года по 1948 год — заместитель прокурора Украинской ССР, а также работал государственным советником юстиции III-го класса.

С ноября 1948 года по 1957 год — председатель Верховного Суда Украинской ССР.

С 28 января 1949 года по 17 января 1956 года — кандидат в члены ЦК КП(б) — КП Украины.

С 23 марта 1954 года по 26 марта 1954 года участвовал в XVIII съезде КПУ.

С 1957 года по 1960 год — заместитель Киевского окружного транспортного прокурора, а также работал государственным советником юстиции III-го класса.

С 1960 года по 1962 год — помощник прокурора Украинской ССР по специальным прокуратурам, а также работал государственным советником юстиции III-го класса.

Умер в 1967 году.

Награды 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени и орденом Отечественной Войны II-й степени.

Примечания 

Персоналии:Луганск